Die Gauliga Berlin-Brandenburg 1941/42 war die neunte Spielzeit der Gauliga Berlin-Brandenburg im Fußball. Die Meisterschaft konnte sich Blau-Weiß 90 sichern. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreichte Blau-Weiß das Halbfinale, unterlag dort aber vor heimischer Kulisse dem First Vienna FC 1894. Durch ein 4:0 über die Kickers Offenbach wurde der dritte Platz gesichert.

Am Saisonende mussten der Brandenburger SC 05 und der SC Union Oberschöneweide absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde 

|}

Quellen 
 Harald Tragmann, Harald Voß: Das Hertha Kompendium. 2., überarb. und erw. Auflage. Harald Voß, Berlin 2002, ISBN 3-935759-05-3.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1941/42 bei f-archiv.de

Gauliga Berlin-Brandenburg
Fußballsaison 1941/42